Italica – antica città della Spagna
 Italica – antica città dell'Italia centrale
 Italica – nave cargo-oceanografica italiana
 Italica – rivista scientifica